Leverett Saltonstall ist der Name folgender Personen:

* Leverett Saltonstall (Politiker, 1783) (1783–1845), US-amerikanischer Politiker
 Leverett Saltonstall (Politiker, 1892) (1892–1979), US-amerikanischer Politiker